Кіло — префікс одиниць вимірювання у системі SI, що означає множник 103 або 1000
 Кіло — назва класу радянських підводних човнів

Кіло — район у складі округу Домпу провінції Західна Південно-Східна Нуса

Кіло — один з районів міста Еспоо